Per Metropolitan si può intendere:

 Metropolitan Opera House
 Metropolitan Museum of Art di New York

Letteratura
 Metropolitan (romanzo) – romanzo di fantascienza di Walter Jon Williams

Cinema
 Il re dell'opera (Metropolitan) – film del 1935 diretto da Richard Boleslawski
 Metropolitan – film del 1990 diretto da Whit Stillman